De dertiende Aziatische Spelen werden gehouden van 6 december 1998 tot 20 december 1998, in Bangkok, Thailand.

De officiële opening in het Rajamangalastadion werd verricht door koning Rama IX, de olympische fakkel werd ontstoken door Somluck Kamsing.

Sporten

Medaillespiegel 

Aziatische Spelen
Sportevenement in Bangkok
Multisportevenement in 1998